Kung-fu puede referirse a:

 Kung-fu, arte marcial chino (tradicional).
 Kung fu, serie de televisión estadounidense producida entre 1972 y 1975, y protagonizada por David Carradine.
 Kung-Fu, revista de cómic alemana, publicada entre 1975 y 1981.

Además, puede hacer referencia a:
 Kung Fu Sion, película china de comedia de acción de 2004.
 Kung Fu Panda, película de animación de 2008.
 Kung Fu Records, sello discográfico con sede en California (Estados Unidos). 
 Kung Fu Fighting, canción escrita e interpretada por Carl Douglas.